2 miejscowości w Polsce:
 Gaje – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Stubno
 Gaje – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Potęgowo

Ukraina
 Gaje – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim
 Gaje – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim